Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy Jezusa
 Wieczernik – Wspólnoty Wieczernikowe prowadzone przez siostry pallotynki
 Wieczernik – jeden z kościołów chrześcijańskich 
 Wieczernik – ogólnopolskie pismo Ruchu Światło-Życie wydawane w Poznaniu
 Wieczernik – dramat Ernesta Brylla
 Wieczernik – spektakl teatralny w reż. Andrzeja Wajdy z 1985 roku